Наґаока-кьо
Наґаока (Ніїґата)
Наґаоцький технологічний університет
Повіт Наґаока